Wrath of the Tyrant е демо албум на блек метъл групата Emperor. Издаден чрез лейбъла на групата Wild Rag. Както в следващите творби, стилът е близък до дет метъл.

Състав 
 Исан – вокали, китара, клавиши
 Самот – барабани, вокали в Witches Sabbath
 Мортис – бас

Песни

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 1992 година